Ретортильо-де-Сория ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 172,77 км². Население 205 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории